Ahm har flere betydninger:

 Ahm – et dansk slægtsnavn
 Ahm vin – et gammelt dansk rummål